Le terme ipeca peut référer à :
 l'ipécacuanha, une plante d'Amérique du Sud ;
 l'Institution de prévoyance des entreprises de construction aéronautique ou IPECA.